V17 peut faire référence à :
 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire, d’après la classification internationale des maladies ;
 Ipiranga (V17), une corvette de la Marine brésilienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres